A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2016. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg.

Éremtáblázat 
(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A férfi súlyemelés 69 kg-os súlycsoportban a bronzérmes kirgiz Izzat Artykov még az olimpián doppinggal megbukott. Érmétől megfosztották.

A férfi 85 kg-os súlycsoportban a bronzérmes román Gabriel Sîncrăian doppinggal megbukott. Érmétől megfosztották.

Az orosz Mihail Alojan doppingolás miatt utólag megfosztották a férfi légsúlyú ökölvívásban szerzett ezüstérmétől.

Jegyzetek

További információk 
 Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos és hiteles éremtáblázata
 Рио де Жанейро 2016 (éremtáblázat bolgár kapcsolattal)

Kapcsolódó szócikkek 

 A 2016. évi nyári olimpiai játékok ponttáblázata

2016
Éremtáblázat